Takashi puede referirse a:

Personas 
 Takashi Miura, boxeador profesional japonés;
 Takashi Murakami, artista contemporáneo japonés;
 Takashi Usami, jugador japonés;
 Takashi Yamazaki, director, guionista y director de efectos especiales japonés;
 Takashi Matsumoto, poeta japonés;
 Takashi Miike, director japonés;
 Takashi Shimura, actor japonés;
 Takashi Nomura, luchador profesional japonés;
 Takashi Shimizu, director de cine japonés;
 Takashi Miyazawa, ciclista japonés; o
 Takashi Matsuoka, escritor de primera generación japonés-estadounidense.